est un film muet américain réalisé par Colin Campbell et sorti en 1921.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Colin Campbell
 Scénario : Richard Schayer
 Photographie : Frank D. Williams
 Direction artistique : Robert Ellis
 Production : Sessue Hayakawa
 Durée : 60 minutes
 Dates de sortie : 
  :

Distribution 
 Sessue Hayakawa : Yoda
 Myrtle Stedman : Blanche De Vore
 Tsuru Aoki : Blossom
 Andrew Robson : Benson Burleigh
 Toyo Fujita : Wong Fu
 Henry Hebert : 'Monocle' Harry
 Harold Holland : le détective Cleary
 Carrie Clark Ward : Bridget

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1921
Film dramatique américain
Film policier américain
Film muet américain
Film américain en noir et blanc